Birkhofer ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Birkhofer (1934–2019), deutscher Physiker
 Gerhard Birkhofer (* 1947), deutscher Künstler und Autor
 Peter Birkhofer (* 1964), deutscher Geistlicher, Weihbischof in Freiburg